Puskás Tivadar (1844–1893) mérnök, feltaláló, a telefonhírmondó megalkotója
 Puskás Tivadar (1952–) politikus, Szombathely polgármestere, a KDNP országgyűlési képviselője, orvos
 Puskás Tivadar (1954–) színész, Puskás Péter énekes apja
 Puskás Tivadar 1983-ban készült tévéfilm